Балканиада е спартакиада или спортни и младежки научни състезания (подобно на олимпиада) по отделни дисциплини между състезатели и отбори от страните на Балканския полуостров.

Списък на някои от по-известните балкански първенства:

 Спортни събития
 Футбол
 Балканска клубна купа (провеждани в периода 1960 – 1994)
 Балканска национална купа (провеждани в периода 1929 – 1980)
 Балканско първенство по волейбол
 Балканиада по лека атлетика
 Балканиада по художествена гимнастика
 Адриатико-Балканска купа – автомобилно състезане
 Ски балканиада
 Балканиада по бадминтон
 Балканска купа по плажен волейбол
 Балканиада по спортен бридж
 Балканиада по шахмат

 Научни събития
 Балканиада по информатика
 Балканиада по математика

Спортни състезания
Спорт на Балканите
Балкански полуостров
Наука в Европа